J86 steht für:

 Pleuraempyem, eine Erkrankung
 den Johnson-Körper J86, die Sphenocorona

Abkürzung